Rehbruch bezeichnet geographische Objekte:
 Rehbruch (NSG Eldena), Fläche im Naturschutzgebiet Eldena, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Rehbruch, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, bis 1936: Radostowen, seit 1945: Radostowo (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen